Altteich steht für:
Altteich Costedt, ein Naturschutzgebiet in Porta Westfalica
Altteich (Ostrowo), deutscher Name von Stary Staw in Ostrów Wielkopolski, Polen
Siehe auch:
Alter Teich
Altenteich